Jonquières pode se referir a:
 Jonquières (Aude)
 Jonquières (Hérault)
 Jonquières (Tarn)
 Jonquières (Vaucluse)

Desambiguações de topônimos